

Patronymes 
Oscar Erasmus Lanford III (1940-2013), mathématicien américain.

Homonymie
Homonymie de patronyme